Jméno a příjmení Steve Grossman mají dvě významné osobnosti:

 Steve Grossman (saxofonista) (1951–2020) – americký saxofonista
 Steve Grossman (politik) (* 1946) – americký politik